Pongola – miasto w Republice Południowej Afryki
 Pongola – rzeka w Republice Południowej Afryki
 (1305) Pongola – planetoida